Ivondro steht für:

 Ivondro (Fluss), Fluss in Madagaskar
 Ivondro (Madagaskar), Ort in Madagaskar